iPhone SE 1-го поколения (SE — Special Edition ) — смартфон корпорации Apple. Был представлен 21 марта 2016 года. Внешне схож с iPhone 5s, однако имеет многие характеристики iPhone 6s. Работает на операционной системе, начиная с iOS 9 (включительно обновляется до iOS 15), содержит процессор Apple A9, сопроцессор Apple M9 и сканер отпечатков пальцев (Touch ID 1-го поколения), встроенный в кнопку Home чуть ниже экрана. Выполнен в четырёх цветовых решениях («серый космос», серебристый, золотой и «розовое золото»).

Главными внешними отличиями iPhone SE от iPhone 5s является новая цветовая палитра, представленная в том числе и цветом «розовое золото». В других цветах устройство идентично iPhone 5s. На задней панели гаджета нанесена специальная маркировка SE.

iPhone SE получил очень положительные отзывы от критиков и пользователей. CNET сочла iPhone SE «отличным выбором для небольших устройств без компромиссов» и похвалила Apple за адаптацию аппаратного обеспечения iPhone 6S к трем различным форм-факторам, в то время как «потребителям понравилось время автономной работы. и что у него все еще был разъем для наушников».

Выход на рынок 
Продажи в США и ещё одиннадцати странах, включая Китай, начались 24 марта 2016 года. С 29 марта они стартовали в России.

Снят с производства 12 сентября 2018 года.

Стоимость 
Стоимость смартфона без контракта в зависимости от объёма флеш-памяти на старте продаж: в США — 349—499 долларов; в России стоимость модели c 16 ГБ памяти составила 37 990 рублей, а аналогичной модели с 64 ГБ памяти — 47 990 рублей.

Спецификации 
Приводятся по данным Apple.

Дизайн 
Корпус из алюминия и стекла. Задняя панель iPhone SE изготовлена из анодированного алюминия. Внутренние слои в верхней и нижней части задней панели изготовлены из стеклокерамики (на моделях с золотистым, розовым и серебристым корпусом) или цветного стекла (на модели цвета Space Gray).

Беспроводные сети 
Существует две модели с различными диапазонами поддерживаемых сотовых сетей связи:
 Модель A1662: GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); CDMA EV-DO Rev. A (850, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29)
 Модель A1723: GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); CDMA EV-DO Rev. A (850, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); TD‑LTE (диапазоны 38, 39, 40, 41); TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A); LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28)

Все модели дополнительно поддерживают беспроводные сети:
 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
 Bluetooth 4.2
 NFC

Средства определения местонахождения 
 GPS (с технологией Assisted GPS) и ГЛОНАСС
 Цифровой компас
 По названиям Wi-Fi-сетей
 По идентификаторам сотовых вышек и мощности их сигналов
 Функция точного определения местоположения iBeacon

Дисплей 
 Дисплей Retina
 Широкоформатный сенсорный дисплей с диагональю 4 дюйма
 Поддержка Multi-Touch
 Разрешение 1136 x 640 пикселей, 326 пикселей/дюйм (727040 пикселей)
 Контрастность 800:1 (стандартная)
 Яркость до 500 кд/м2 (стандартная)
 Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев, на передней панели
 Поддержка одновременного отображения нескольких языков и наборов символов

Камера, фото и видео 
Основная камера:
 12-мегапиксельная камера iSight, пиксель с линейным размером 1,22 мкм
 Диафрагма ƒ/2.2
 Входное окно защищено вставкой из сапфирового кристалла
 Вспышка из двух светодиодов
 Фотодатчик с использованием технологии Backside illumination (BSI)
 Пятиэлементная линза
 Гибридный ИК-фильтр
 Автофокусировка
 Фокусировка касанием
 Распознавание лиц на фотографиях
 Панорамная съёмка
 Серийная съёмка
 Замедленная съёмка
 Привязка фотографий и видео к месту съёмки
 Запись видео, 4K до 30 кадров/с; FullHD до 60 кадров/с; HD до 240 кадров/с (только в режиме Slow-mo video)
 Возможность фотографирования во время съёмки видео
 Трёхкратный видеозум

Фронтальная камера:
 Фронтальная камера FaceTime с разрешением 1,2 мегапикселя для видеозвонков между устройствами Apple и для обычной фото- и видеосъёмки.
 Запись видео с фронтальной камеры: HD до 30 кадров/с с аудио

Питание и аккумулятор 
 Встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 1624 мА·ч
 Зарядка через USB от PC или адаптера питания

Программное обеспечение 
Изначально iPhone SE оснащался операционной системой  с поддержкой ряда эксклюзивных новшеств iPhone 6/6S, как Apple Pay, Live Photos, Retina Flash, а также голосовая активация Siri. В 2019 году модель SE получила обновление до iOS 13. Наряду с iPhone 6S and 6S Plus, iPhone SE стал старейшей моделью iPhone с поддержкой iOS 15

Скорость беспроводной связи

См. также 
 iPhone 5c
 iPhone XR
 iPhone SE (2-го поколения)

Примечания

Ссылки 
 Официальный раздел iPhone SE на сайте Apple

IPhone
Появились в 2016 году в США
Оборудование Apple Inc.